Die Ordina Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juni 2009 in ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Rasen gespielt. In derselben Woche wurden in Eastbourne die AEGON International gespielt, die genau wie die Ordina Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war David Ferrer, der in diesem Jahr im Viertelfinale an Iván Navarro scheiterte. Im Finale standen sich der als Qualifikant ins Hauptfeld gestartete Benjamin Becker und der Wildcard-Starter Raemon Sluiter gegenüber. Becker setzte sich mit 7:5, 6:3 durch und gewann damit seinen ersten ATP-Titel seiner Karriere. Im Doppel traten Mario Ančić und Jürgen Melzer nicht mehr zur Titelverteidigung an. Im Finale gewannen Wesley Moodie und Dick Norman gegen Johan Brunström und Jean-Julien Rojer in drei Sätzen mit 7:63, 6:78, [10:5].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch